Saab 91 Safir («Сапфир») — трёх- или четырёхместный учебный самолёт, производимый в Линчёпинге, Швеция фирмой Saab AB и компанией De Schelde в Дордрехте, Голландия.

Разработка 
Самолёт был разработан Андерсом Андерссоном, который до этого работал в компании Bücker, где сконструировал деревянный самолёт Bücker Bü 181 «Bestmann». Safir унаследовал многие идеи из конструкции аппарата «Bestmann». Свой первый полёт новый самолёт совершил 20 ноября 1945 года.

Самолёт оснащён четырёхцилиндровым двигателем de Havilland Gipsy Major 2c мощностью в 125 л. с. или Gipsy Major 10 двигателем мощностью в 145 л. с. Модели 91B, B-2 и C имеют шестицилиндровый двигатель мощностью в 190 л. с.. Модель 91D оснащёна четырёхцилиндровым мотором Lycoming O-360-A1A мощностью в 180 л. с.

Safir использовался также для отработки технологий крыла реактивного самолёта Saab 29 Tunnan.

История использования 

323 самолёта были выпущены в пяти версиях (A, B, B-2, C и D). Safir применялся для обучения военных лётчиков в Швеции, Норвегии, Финляндии, Австрии, Тунисе и Эфиопии.

Спецификации (91A)

Примечания 

Самолёты Швеции
Самолёты Saab
Учебные самолёты